«Монреа́ль Уо́ндерерз» () — бывший канадский любительский, а потом и профессиональный клуб, выступавший в Национальной хоккейной лиге. Команда также выступала в Federal Amateur Hockey League (FAHL), Eastern Canada Amateur Hockey Association (ECAHA) и Национальной хоккейной ассоциации. В дебютном сезоне в НХЛ команда сыграла всего 4 игры, когда её домашняя арена «Монреаль-арена» сгорела.

Статистика выступлений 
 1904-05 — Federal Amateur Hockey League (FAHL)
 1906-08 — Eastern Canada Amateur Hockey Association (ECAHA)
 1909 — Eastern Canada Hockey Association (ECHA)
 1910-17 — Национальная хоккейная ассоциация (НХА)
 1917-18 — Национальная хоккейная лига (НХЛ)

Note: GP = Сыграно игр, W = Победы, L = Поражения, T = Ничьи, Pts = Очки, GF = Забито голов, GA = Пропущенно голов

См. также 
 Исчезнувшие клубы НХЛ

Ссылки 
 Sportsecyclopedia.com article

Исчезнувшие клубы НХЛ
Хоккейные клубы Канады
Спортивные клубы Монреаля